Скрипець Марія Василівна — учителька Іванівського ліцею № 1 Іванівської селищної ради (Херсонська область), заслужений учитель України.
 Скрипець Микола Якович (* 1949) — український учитель, письменник. Член НСПУ.

Примітки